Okręty US Navy o nazwie USS  "Amberjack", pochodzącej od ryby z zachodniego Atlantyku.:

 Pierwszy  "Amberjack" (SS-219) był okrętem podwodnym typu Gato, został stracony podczas II wojny światowej.
 Drugi "Amberjack" (SS-522) był okrętem podwodnym typu Balao, który służył w czasie zimnej wojny i został sprzedany Brazylii. 
Amberjack